Ramoser ist der Familienname folgender Personen:

 Florian Ramoser (* 1979), italienischer Eishockeyspieler
 Joachim Ramoser (* 1995), italienisch-deutscher Eishockeyspieler
 Roland Ramoser (* 1972), italienischer Eishockeyspieler
 Stefan Ramoser (* 1990), italienischer Eishockeyspieler